Ayrton Lucas Dantas de Medeiros – calciatore brasiliano
 Eduardo de Medeiros – ex pentatleta brasiliano
 Etiene Pires de Medeiros – nuotatrice brasiliana
 Maria de Medeiros Esteves Victorino de Almeida – attrice e regista portoghese